Помероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Помероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Помероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро